«Éсли свекро́вь — монстр» () — фильм режиссёра Роберта Лукетича.

Сюжет 
После долгих лет поисков Чарли, наконец, находит мужчину своей мечты — Кевина, но тут же обнаружила, что его мать Виола — это настоящий кошмар.

У Виолы плохой период в жизни, ведь её заменили на любимом ток-шоу, а потом настиг нервный срыв. А тут ещё любимый сын нашёл себе очередную девушку, и у них скоро свадьба. Как же здесь и остаться равнодушной, если единственный ребёнок ускользает от тебя. Ей нужно во что бы то ни стало отпугнуть будущую невестку от сына, а того от неё и расстроить свадьбу. Для этого все средства хороши, даже бывшая девушка Кевина. Но и Чарли так просто не сдаётся.

В ролях 

; невеста Кевина; невестка Виолы
; мать Кевина; свекровь «Чарли»
; сын Виолы; жених «Чарли»
; ассистентка и подружка Виолы

; свекровь Виолы; бабушка Кевина

Съёмочная группа 
 Режиссёр — Роберт Лукетич
 Продюсер — Крис Бендер, Ричард Бренер, Тоби Эммерих
 Сценарист — Аня Кочеф
 Оператор — Рассел Карпентер
 Композитор — Дэвид Ньюман, Рози
 Монтаж — Скотт Хилл, Кевин Тент
 Подбор актёров — Ронна Кресс
 Художники-постановщики — Джеймс Ф. Труисдейл
 Декоратор — Мисси Стюарт
 Художник по костюмам — Ким Барретт

Награды 
Teen Choice Award, 2005 год

Номинации (6):
 Лучшее свидание
 Лучшая комедийная актриса (Дженнифер Лопес)
 Лучшая «химия» между актерами (Дженнифер Лопес и Джейн Фонда)
 Hissy Fit (Джейн Фонда)
 Лучший врун (Джейн Фонда)
 Самый отвратительный персонаж (Джейн Фонда)

BET Comedy Award, 2005 год

Победитель (1):
 Лучшая актриса в театральном фильме (Ванда Сайкс)

Golden Trailer Awards, 2005 год

Номинации (1):
 Лучшая комедия

Black Reel Awards, 2006 год

Номинации (1):
 Лучшая женская роль второго плана (Ванда Сайкс)

Золотая малина, 2006 год
 	
Номинации (1):
 Худшая женская роль (Дженнифер Лопес)

Золотая малина, 2010 год

Номинация (1):
 Худшая актриса десятилетия (Дженнифер Лопес), так как номинирована на Золотую малину 9 раз и 2 из них выиграла

Ссылки 

 Официальный сайт фильма
 

Фильмы Роберта Лукетича
Кинокомедии США
Кинокомедии 2005 года
Фильмы-мелодрамы США
Фильмы о Лос-Анджелесе
Фильмы США 2005 года